North Point kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Norte (udde), 
 North Point (udde i Antarktis),

Hongkong 

 Tsat Tsz Mui, udde, 
 Chek Kok Tau, udde, 
 North Point, Östra Hongkong – en del av Östra Hongkong

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar